Mongolia
 Distretto di Altaj – distretto della Provincia di Hovd
 Distretto di Altaj – distretto della provincia del Bajan-Ôlgij
 Distretto di Altaj – distretto della Provincia del Gov'-Altaj
 Russia
 Territorio dell'Altaj – kraj nel Distretto Federale Siberiano
 Repubblica dell'Altaj – repubblica autonoma 
 Altajskij rajon – rajon, nel territorio dell'Altaj
 Altajskij rajon – rajon, nella repubblica autonoma della Chakassia